Марсійя́ — елегійна, переважно моноримна поема на честь покійника, найдавніший жанр арабської поезії, що постав на основі ритуальних похоронних оплакувань.

Один із відомих поетів цього жанру — аль-Мугальхіль (6 ст.), котрий присвятив свої твори загиблому у бою братові.Звертався до марсійі перський поет Рудакі (елегія на смерть Шахіда Балхі), автор поеми «Шах-наме» Фірдоусі, зокрема у фрагменті про смерть Сограба — сина Рустема, якого батько важко поранив у двобої, не знаючи, що це його дитина.

Джерела 
 Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — с. 444–445

Посилання 
 
Ліричні жанри
Строфіка